Валентин Каса́ткин:
 Касаткин, Валентин Петрович (род. 1930) — советский дипломат.
 Касаткин, Валентин Николаевич (1926—1998) — советский педагог, математик.